Гуаренья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 238 км². Население — 7300 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 83 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса